Albertina Frederika Bádensko-Durlašská (3. července 1682 – 22. prosince 1755) byla německou princeznou. Narodila se jako dcera Fridricha VII. Bádensko-Durlašského a August Marie Holštýnsko-Gottorpské.

Život 
Albertina se 2. září 1704 provdala za Kristiána Augusta Holštýnsko-Gottorpského, knížete z Eutinu.

V roce 1726 ovdověla a její nejstarší syn se stal panovníkem. O rok později zemřel bezdětný a Albertinin mladší syn Adolf Fridrich nastoupil na trůn. Adolf Fridrich byl nezletilý, ale bylo mu dovoleno vládnout "s matčinou podporou" a vedením. Albertina mu také dala své vlastní statky Stendorf, Mönch-Neversdorf a Lenzahn.

Přes svou babičku, Kristýnu Magdalenu Zweibrückenskou, sestru Karla X. Švédského, byla Albertina potomkem švédských králů. Její syn Adolf byl v roce 1743 zvolen dědicem švédského trůnu.

Potomci 
 1. Hedvika Žofie Augusta (9. 10. 1705 Schleswig – 4. 10. 1764), od roku 1750 abatyše z Herfordu
 2. Karel Augustus (26. 11. 1706 Schleswig – 31. 5. 1727 Petrohrad), protestantský biskup v Lübecku, byl zasnoubený s velkokněžnou Alžbětou Petrovnou
 3. Frederika Amálie (12. 1. 1708 Schleswig – 19. 1. 1782 Quedlinburg), jeptiška v Quedlinburgu
 4. Anna (3. 2. 1709 Schleswig – 2. 2. 1758 Tonna)
 ⚭ 1742 Vilém Sasko-Gothajsko-Altenburský (12. 3. 1701 Gotha – 31. 5. 1771 Tonna)
 5. Adolf I. Fridrich (14. 5. 1710 Schleswig – 12. 4. 1771 Stockholm), kníže-biskup lübecký v letech 1727–1750, švédský Riksdag si jej zvolil za nástupce švédského trůnu, a po smrti bezdětného krále Frederika I. nastoupil roku 1751 na trůn
 ⚭ 1744 Luisa Ulrika Pruská (24. 7. 1720 Berlín – 16. 7. 1782, Svartsjö)
 6. Fridrich August I. Oldenburský (20. 9. 1711 Schleswig – 6. 7. 1785 Oldenburg), vévoda oldenburský od roku 1774 až do své smrti
 ⚭ 1752 Ulrika Frederika Vilemína Hesensko-Kasselská (31. 10. 1722 Kassel – 28. 2. 1787 Eutin)
 7. Johana Alžběta Holštýnsko-Gottorpská (24. 10. 1712 – 30. 5. 1760 Paříž)
 ⚭ 1727 Kristián August Anhaltsko-Zerbstský (29. 11. 1690 Dornburg – 16. 3. 1747 Zerbst), polní maršál, princ askánský, kníže Anhaltsko-zerbstský a Anhaltsko-dornburský
 8. Vilém Kristián (20. 9. 1716 – 26. 6. 1719)
 9. Fridrich Konrád (12. 3. 1718 – 1719)
 10. Jiří Ludvík (16. 3. 1719 Eutin – 7. 9. 1763 Kiel), polní maršál
 ⚭ 1750 Žofie Šarlota Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Beckská (31. 12. 1722 Gładysze – 7. 8. 1763 Hamburk)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 3. července
Narození v roce 1682
Úmrtí 22. prosince
Úmrtí v roce 1755
Zähringenové
Ženy
Narození v Karlsruhe